Nsok es una ciudad de Guinea Ecuatorial. La localidad se localiza en la Provincia de Wele-Nzas y tiene una población estimada de 32 979.

Véase también 
 Anexo:Localidades de Guinea Ecuatorial

Localidades de Wele-Nzas
Municipios de Wele-Nzas